QML (Qt Meta Language или Qt Modeling Language) — декларативный язык программирования, в основании которого лежит среда JavaScript. QML используется для разработки приложений, делающих основной упор на пользовательский интерфейс и, в целом, на дизайн графической части. Является частью Qt Quick, среды разработки пользовательского интерфейса, распространяемой вместе с Qt. Часто используется для создания приложений, ориентированных на мобильные устройства с сенсорным управлением.

QML-документ представляет собой дерево элементов. QML элемент, так же, как и элемент Qt, представляет собой совокупность блоков: графических (таких, как rectangle, image) и поведенческих (таких, как state, transition, animation). Эти элементы могут быть объединены, чтобы построить комплексные компоненты, начиная от простых кнопок и ползунков и заканчивая полноценными приложениями, работающими с интернетом.

QML элементы могут быть дополнены стандартными для JavaScript вставками путём встраивания .js файлов. Также они могут быть расширены C++ компонентами через Qt framework.

QML - это язык разметки; его средой выполнения JavaScript являлся пользовательский движок V4,

Код QML и JavaScript может быть скомпилирован в собственные двоичные файлы C++ с помощью Qt Quick Compiler. Для удобства разработки существует формат файла кэша QML который динамически сохраняет скомпилированную версию QML для более быстрого старта при следующем запуске.

Синтаксис, семантика 
Пример:
import QtQuick 1.0

 Rectangle {
     id: canvas
     width: 200
     height: 200
     color: "blue"

     Image {
         id: logo
         source: "pics/logo.png"
         x: canvas.height / 5
     }

     Text {
         id: message
         color: "white"
         text: "Hello World!"
         anchors.centerIn: parent
     }
 }

Объекты задаются их типом, указанным перед парой фигурных скобок. Типы объектов всегда начинаются с заглавной буквы. В вышеупомянутом примере есть два объекта: Image и Text. Внутри фигурных скобок можно задать информацию об объекте, например, его свойства. Свойства задаются в виде <свойство>: <значение>. В этом примере у объекта Image есть свойство source, которому присвоено значение «pics/logo.png». Свойство и его значение разделяются двоеточием.

В отличие от присвоения значений в традиционных языках в QML символ двоеточия связывает свойства и его значение. Так в примере свойство «x» связывается со значением, получаемым при вычислении формулы «canvas.height / 5», и при любом изменении высоты (height) объекта Rectangle горизонтальная позиция (x) вставленной картинки Image будет автоматически изменяться на пятую часть высоты Rectangle.

Инструменты разработки 
Так как QML и JavaScript очень похожи, то любые среды разработки, поддерживающие JavaScript, могут быть использованы для работы с QML. Также полная поддержка подсветки синтаксиса, автозавершение кода, встроенная справочная система, отладчик доступны в кросс-платформенной среде разработки Qt Creator IDE (с версии 2.1 и выше).

См. также 
 Список языков описания пользовательских интерфейсов

Примечания

Ссылки 
 Введение в QML
 QML примеры и Демо
 Qt Labs блог, связанный с QML
 QML Creator для Android

Декларативное программирование
Скриптовые языки